Tengréla peut désigner :
 Tengréla, la commune rurale du Burkina Faso
 Le lac de Tengréla, situé près de la commune éponyme au Burkina Faso
 Tengréla (parfois orthographié Tingréla), la ville de Côte d'Ivoire
 Le département de Tengréla, en Côte d'Ivoire dont la commue éponyme est la préfecture